Леонидес има више значења:

 Леонидес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Леонидес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику